Europese kampioenschappen kyokushin karate 1995 (IKO), kampioenschap van de International Karate Organization (IKO)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 1995 (IFK), kampioenschap van de International Federation of Karate (IFK)